Schwärzermühle ist der Ortsname von

 Schwärzermühle (Hirschau), Ortsteil der Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schwärzermühle (Schmidgaden), Ortsteil der Gemeinde Schmidgaden, Landkreis Schwandorf, Bayern